Павловка — село в Барышском районе Ульяновской области. Входит в состав Жадовского городского поселения.

География 
Населённый пункт расположен на реке Елшанка, в 25 километрах к юго-западу от города Барыш — административного центра района. Расстояние до Ульяновска — 134 километра.

Часовой пояс

История 
В 1780 году, при создании Симбирского наместничества, село Рожественское Павловка тож, при речке Папузе, помещичьих крестьян и однодворцев, вошло в состав Канадейского уезда.

В 1859 году село Павловка, по левую сторону на коммерческом тракте из г. Симбирска в г. Пензу, входило в 1-й стан Карсунского уезда Симбирской губернии. Имелась церковь.

В селе Павловка (Рождественское) в 1869 году прихожанами был построен деревянный храм. Престолов в нём три: главный (холодный) в честь Рождества Христова и в приделах (тёплый): в правом — во имя св. великомученика Димитрия Солунского и в левом — во имя свв. безсребренников и чудотворцев Космы и Дамиана. 

Церковно-приходская школа в селе открыта в 1876 году, помещается в собственном здании.

До 2005 года являлось административным центром ныне упразднённого Павловского сельсовета.

Население 

В 1780 году — 167 ревизских душ.

В 1859 году — в 42 дворах жило: 216 муж. и 234 жен.;

В 1900 году — прихожан в с. Павловке в 96 дворах жило: 295 м. и 311 ж.;

Согласно статистическим данным, в 1913 году в селе было 112 дворов, проживало 565 жителей. Население села в 1996 году — 434 человека.

Инфраструктура 
СПК "Искра" племенное хозяйство (черно-пестрая порода) производство молока. Село разделено на три улицы: Луговая, Молодёжная, Центральная.

Известные уроженцы 
 Трёшников Алексей Фёдорович (1914—1991) — советский океанолог, географ, исследователь Арктики и Антарктики, Герой Социалистического Труда, доктор географических наук (1963), профессор (1967), академик АН СССР (1981).

Достопримечательности 
Памятник воинам, погибшим в ВОВ 1941-1945 гг. (1985)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования «Барышский район»

Населённые пункты Барышского района